Cannibal est le mot anglais pour cannibale, une personne s'adonnant au cannibalisme. 

Le terme anglais peut faire référence à :

Musique 

 Cannibals, un single de l'album Golden Heart de Mark Knopfler édité en 1996 ;
 Cannibal, un album de Static-X édité en 2007 ;
 Cannibal, un album de Kesha édité en 2010.
 Cannibales, une chanson du groupe Orties (groupe).

Cinéma

Genre cinématographique 

 Cannibal movie, un genre cinématographique

Film 
 
 Cannibal Girls, un film canadien réalisé par Ivan Reitman en 1973 ;
 Cannibal Holocaust, un film italo-colombien réalisé par Ruggero Deodato en 1980 ;
 Cannibal Holocaust 2 (Natura contro), un film italien réalisé par Antonio Climati en 1988 ;
 Cannibal Ferox, un film italien réalisé par Umberto Lenzi en 1981 ;
 Cannibal! The Musical, un film américain réalisé par Trey Parker en 1996 ;
 Horror Cannibal (Nella terra dei cannibali), un film italien réalisé par Bruno Mattei en 2003 ;
 Horror Cannibal 2 (Mondo cannibale), un film italien réalisé par Bruno Mattei en 2003 ;
 , un film américain réalisé par Ulli Lommel en 2007 ;
 Cannibal, un film belge réalisé par Benjamin Viré en 2010 ;
 Cannibal Diner, un film allemand réalisé par Frank W. Montag en 2012 ;
 Caníbal, titre original d'Amours cannibales, un film romano-espagnol réalisé par Manuel Martín Cuencaen en 2013.

Autres 
 « Hannibal le Cannibale » (Hannibal the Cannibal), le surnom d'Hannibal Lecter, le personnage principal de la série de romans de Thomas Harris et des films qui en ont été adaptés
 Cannibal, un parcours de montagnes russes du parc d'attractions Lagoon

Homonymie de titre